Первый дивизион 1946/1947 () — 34-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания. Чемпионом в 6-й раз в своей истории стал клуб АБ Гладсаксе. По итогам сезона вылетел клуб Ольборг.

Участники 
Десять команд сыграли двухкруговый турнир.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Датский футбольный архив
 Сезон 1946/1947

Футбол в Европе в 1946 году
Футбол в Европе в 1947 году
1946/1947